El término iberoamericano puede referirse a:

a todos los países que componen la  Comunidad Iberoamericana de Naciones. 
todos los países hispanoamericanos son iberoamericanos, pero no todos los iberoamericanos son hispanoamericanos. Ejemplo: Brasil es un país iberoamericano, pero nunca puede ser hispanoamericano, porque no hablan español.
Nombre del colegio de los ricos llamado "liceo iberoamericano"